Brigitte Poupart, actrice québécoise, remarquée particulièrement dans la série Catherine.
 François Poupart (1661-1709), médecin, chirurgien, zoologiste, entomologiste, anatomiste français, membre de l'Académie royale des sciences.
 Jean-François Poupart (né en 1965), écrivain, un poète et un professeur québécois.
 Jean-Jacques Poupart (1726-1796), curé.
 Jean-Marie Poupart (1946-2004), romancier québécois.

Poupart de Neuflize, famille d'industriels et banquiers ,
Jean Abraham André, 1714-1793 ; 
Jean Abraham André II (1784-1836), maire de Sedan, régent de la Banque de France ;
Jean Abraham André III (1820-1868), maire de Sedan ;
Jean Frédéric André (1850-1928), dixième régent de la Banque de France ;
Jacques Germain (1883-1936), treizième régent de la Banque de France.
Roberte (1898-1972), épouse du vice-roi du Canada Vere Ponsonby.

Références